Gladbach (Eifel)
 Gladbach (Mönchengladbach)